|-
| 75001 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75002 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75003 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75004 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75005 - || || 1 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75006 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75007 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75008 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75009 - || 1999 UC || 16 d'octubre, 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 75010 - || 1999 UP || 16 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75011 - || || 17 d'octubre, 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 75012 - || || 17 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75013 - || || 29 d'octubre, 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 75014 - || || 31 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 75015 - || || 29 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75016 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75017 - || || 29 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75018 - || || 29 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75019 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75020 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75021 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75022 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75023 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75024 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75025 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75026 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75027 - || || 29 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75028 - || || 30 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75029 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75030 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75031 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75032 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75033 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75034 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75035 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75036 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75037 - || || 30 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75038 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75039 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75040 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75041 - || || 17 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75042 - || || 29 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75043 - || || 29 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75044 - || || 20 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75045 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75046 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75047 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75048 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75049 - || || 29 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75050 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75051 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75052 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75053 - || || 22 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75054 - || || 31 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 75055 - || || 4 de novembre, 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 75056 - || || 1 de novembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 75057 - || || 7 de novembre, 1999 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| 75058 - || || 6 de novembre, 1999 || Saji || Saji
|-
| 75059 - || || 5 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75060 - || || 5 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75061 - || || 7 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75062 - || || 8 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75063 - || || 1 de novembre, 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 75064 - || || 9 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75065 - || || 9 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75066 - || || 10 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75067 - || || 11 de novembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 75068 - || || 2 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75069 - || || 2 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75070 - || || 2 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75071 - || || 11 de novembre, 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 75072 - || || 14 de novembre, 1999 || Tooele || Hansen Planetarium
|-
| 75073 - || || 11 de novembre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 75074 - || || 12 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75075 - || || 13 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75076 - || || 12 de novembre, 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 75077 - || || 13 de novembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 75078 - || || 8 de novembre, 1999 || Mallorca || R. Pacheco, A. López
|-
| 75079 - || || 15 de novembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 75080 - || || 12 de novembre, 1999 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 75081 - || || 13 de novembre, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 75082 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75083 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75084 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75085 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75086 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75087 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75088 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75089 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75090 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75091 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75092 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75093 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75094 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75095 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75096 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75097 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75098 - || || 10 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 75099 - || || 1 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 75100 - || || 4 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
5